Hatanaka ist der Familienname folgender Personen:
 Gregory Hatanaka, amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Hatanaka Kenji (1912–1945), japanischer Major und Putschist
 Hatanaka Takeo (1914–1963), japanischer Astronom
 Jun Hatanaka (1950–2012), japanischer Comiczeichner und Holzschneider
 Kiyoshi Hatanaka (* 1967), japanischer Boxer
 Makito Hatanaka (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ryōsuke Hatanaka († 2012), japanischer Sänger
 Shinnosuke Hatanaka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yūki Hatanaka (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yūsuke Hatanaka (* 1985), japanischer Radrennfahrer

Hatanaka bezeichnet außerdem:
 (4051) Hatanaka, einen Hauptgürtelasteroid
 Hatanaka (Mondkrater)